Kōji (ou kôji) est un mot japonais qui désigne notamment :
 Un produit biologique - grain :
 kōji (ou koji).

 Un produit biologique - fungus :
 Aspergillus oryzae ou kōji-kin 

 Une période de temps, les ères Kōji:
 L'ère Kōji (Heian) (康治) est une ère de l'histoire du Japon.
 L'ère Kōji (Muromachi) (弘治) est également une ère de l'histoire du Japon.